Jüdischer Friedhof Sušice steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Sušice)
 Neuer jüdischer Friedhof (Sušice)